Ліга чемпіонів АФК 2021 — 40-й розіграш головного клубного футбольного турніру Азійської конфедерації футбола (АФК) і 19-й під назвою Ліга чемпіонів АФК. Вчетверте титул переможця здобув клуб із Саудівської Аравії Аль-Гіляль (Ер-Ріяд).

Формат і учасники 
В турнірі взяли участь 49 клубів із 20 асоціацій. Клуби розділені на Східну і Західну зони. В основному раунді взяли участь 40 клубів (по 20 із кожної зони). 32 клуби пройшли туди на пряму, решта боролись за вихід в груповий турнір через сито кваліфікації.<p> Клуби із Східної та Західної зони зустрілися між собою лише у фіналі.

Розклад матчів і жеребкувань

Кваліфікаційні раунди

Попередній раунд 
Клуби Брисбен Роар та Шан Юнайтед знялись зі змагань.

!colspan="3"|Східна зона

|}

Плей-оф 
Клуб Мельбурн Сіті знявся зі змагань. Після зняття зі змагань клубу Сідней до групового турніру пройшли клуби
Тегу та Чіанграй Юнайтед. Після припинення існування клубу Цзянсу до групового турніру пройшли клуби Пхохан Стілерс та Ратчабурі Мітрпхол.

!colspan="3"|Західна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 квітня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|10 квітня 2021

|-
!colspan="3"|Східна зона

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|23 червня 2021

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Плей-оф

1/8 фіналу 

!colspan="3"|Західна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|13 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|14 вересня 2021

|-
!colspan="3"|Східна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|14 вересня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|15 вересня 2021

|}

1/4 фіналу 

!colspan="3"|Західна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|16 жовтня 2021

|-
!colspan="3"|Східна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|17 жовтня 2021

|}

1/2 фіналу 

!colspan="3"|Західна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|19 жовтня 2021

|-
!colspan="3"|Східна зона
|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|20 жовтня 2021

|}

Фінал

Див. також 
 Кубок АФК 2021

Посилання 
 Ліга чемпіонів АФК на soccerway

2021
2021 у футболі